Kolva může znamenat:
 Kolva (přítok Višery) — řeka v Permském kraji v Rusku, přítok Višery
 Kolva (přítok Usy) — v Něneckém autonomním okruhu v Archangelské oblasti a v Komiské republice v Rusku, přítok Usy